Groton peut désigner :

Groton, petite ville du comté de Brown, dans l'État du Dakota du Sud ;
 Groton, ville du comté de New London, dans l'État du Connecticut ;
 Groton, municipalité du comté de Middlesex, dans l'État du Massachusetts ;
 Groton, localité du comté de Grafton, dans l'État du New Hampshire ;
 Groton, ville du comté de Tompkins, dans l'État de New York ;
 Groton, localité du comté de Tompkins, dans l'État de New York ;
 Groton, localité du comté de Caledonia, dans l'État du Vermont ;

Le sous-marin USS Groton (SSN-694) (en)

Groton, localité du comté de Suffolk, en Angleterre.

Homonymie de localités aux États-Unis